Uno steht für:

 Uno (Kartenspiel)
 Uno (Album), Studioalbum der Band Green Day
 UNO Shopping, Einkaufszentrum bei Leonding, Oberösterreich
 Fiat Uno (Typ 146), Automodell 1983–2014
 Fiat Uno (Typ 327), Automodell 2010–2021
 Uno (Lied), Lied von Little Big

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Uno (Arkansas)
 Uno (Kentucky)
 Uno (Pennsylvania)
 Uno (Virginia)
 Uno (West Virginia)

weitere geographische Objekte:
 Uno (Guinea-Bissau), Insel des Bissagos-Archipels
 Uno (Sektor), Verwaltungsgebiet von Guinea-Bissau

Uno ist der Familienname folgender Personen:
 Uno Chiyo (1897–1996), japanische Schriftstellerin
 Uno Jūkichi (1914–1988), japanischer Schauspieler, Theaterdirektor und Filmregisseur
 Uno Kōji (1891–1961), japanischer Schriftsteller
 Kōzō Uno (1897–1977), japanischer Ökonom
 Line Uno (* 1993), dänische Handballspielerin
 Michael Toshiyuki Uno, US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur
 Misako Uno (* 1986), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Ryōko Uno (* 1975), japanische Fußballspielerin
 Shōma Uno (* 1997), japanischer Eiskunstläufer
 Uno Sōsuke (1922–1998), japanischer Politiker
 Zento Uno (* 2003), japanischer Fußballspieler

UNO steht als Abkürzung für:
 United Nations Organization, dt. Organisation der Vereinten Nationen, siehe Vereinte Nationen
 Ukrajinské národní sjednocení, ehemalige Partei in der Karpatenukraine
 Underground Neutrino Observatory, im Mont Blanc Laboratory
 Unión Nacional Opositora – diverse Wahlbündnisse zu Präsidentschaftswahlen in Lateinamerika
 Universal Network Objects, OpenOffice.org-Komponente
 University of New Orleans
 University of Nebraska at Omaha
 Unniloctium, Elementsymbol für die frühere Bezeichnung des chemischen Elements Hassium

Siehe auch:
 Campo Uno

Abkürzung